Bunga Tanjung (Pangkalan Jambu), een plaats in Indonesië
Bunga Tanjung (Datuk Bandar Timur), een plaats in Indonesië
Bunga Tanjung (Sitinjau Laut), een plaats in Indonesië
Bunga Tanjung (Lengkiti), een plaats in Indonesië
Bunga Tanjung (Nipah Panjang), een plaats in Indonesië
Bunga Tanjung (Sultan Daulat), een plaats in Indonesië
Bunga Tanjung (Tabir Selatan), een plaats in Indonesië